Звезда у успону Евролиге () годишња је награда коју Евролига у кошарци додељује на крају сезоне најбољем младом играчу тог такмичења. У конкуренцији су само играчи који нису напунили 22 године до 1. јула лета пред почетак сезоне, а одабир добитника врше главни тренери тимова учесника Евролиге. Награда се додељује почев од сезоне 2004/05, а једини двоструки добитници били су Богдан Богдановић, Лука Дончић и Никола Миротић.

Досадашњи добитници

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци